Mikkel Aagaard ist der Name folgender Personen:
* Mikkel Aagaard (Handballspieler) (* 1979), dänischer Handballspieler
 Mikkel Aagaard (Eishockeyspieler) (* 1995), dänischer Eishockeyspieler